Parasaurillus is een geslacht van uitgestorven hagedissen uit het Vroeg-Krijt van Zuid-Engeland. Het type en de enige soort is Parasaurillus pseudobtusus, in 2002 benoemd door Susan E. Evans en Belinda Searle voor uitgebreid kaak- en tandmateriaal dat eerder is geclassificeerd als Saurillus obtusus (waarvan de binominale is afgeleid) of Pseudosaurillus van de Lulworthformatie uit het Berriasien. Het taxon werd gevonden in het zoogdierbed nabij de basis van de formatie naast de hagedissen Becklesius, Dorsetisaurus, Durotrigia, Paramacellodus, Pseudosaurillus, Parviraptor en Saurillus obtusus. Het is waarschijnlijk nauw verwant aan Scincoidea, meer dan andere hedendaagse taxa.

Fylogenie 

Uitgestorven reptielen